Glavinitsa kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Glavinitsa, kommun, Silistra, 
 Glavinitsa (ort), Silistra, Obsjtina Glavinitsa, 
 Glavinitsa (distrikt), Pazardzjik, Obsjtina Pazardzjik, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar